Jméno a příjmení Josef Litera má více nositelů:

 Josef Litera (politik) (1913–???) – poválečný československý politik, poslanec za národní socialisty
 Josef Litera (právník) (1918–1978) – československý právník, předseda Nejvyššího soudu ČSSR